Wolta (rzeka)
 Wolta (jezioro)
 Wolta – jednostka administracyjna w Ghanie
 wolta – figura w jeździectwie
 wolta – francuski taniec, w Polsce pojawił się po objęciu tronu przez Henryka Walezego

Zobacz też 
 Volta